Звијезда може бити:

 Звијезда, небеско тијело
 Звијезда (планина), планина у Подрињу
 Звијезда (планински врх), планински врх
 Звијезда (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или:

 Петокрака звијезда, симбол
 Црвена звијезда, комунистички симбол
 Давидова звијезда, симбол јудаизма
 Црвена Давидова звијезда
 Звијезда из Вергине, шеснаестокраки македонски симбол.

Види још 
 Звезда (вишезначна одредница)